El término Sorribas puede referirse a:

Geografía 

 Sorribas (Ames), aldea española de la parroquia de Trasmonte, del municipio de Ames, provincia de La Coruña, Galicia.
 Sorribas (Castiello), aldea española de la parroquia de Castiello, municipio de Lena, Asturias.
 Sorribas (Grado), parroquia española del municipio de Grado, Asturias.
 Sorribas (Piloña), parroquia y caserío español del municipio de Piloña, Asturias.
 Sorribas (Parres), parroquia española del municipio de Parres, Asturias.
 Sorribas (Rois), parroquia  y lugar español del municipio de Rois, provincia de La Coruña, Galicia.
 Sorribas (Toral de los Vados), localidad del municipio de Toral de los Vados, provincia de León, Canstilla y León.

Otros 

 Sorribas (apellido), apellido de origen español.